Philadelphe (en grec ancien  / Philadelphos) est un terme signifiant :  ou  sous sa forme  (Philadelphé).

Épithètes royales 
Philadelphe est un surnom qui a été porté par plusieurs souverains de l'époque hellénistique :
 Ptolémée II, roi d'Égypte, et sa sœur-épouse Arsinoé II, divinisée à sa mort en 270 av. J.-C. sous le nom de Philadelphos ;
 Attale II, roi de Pergame ;
 Antiochos XI et Philippe , les jumeaux séleucides ;
 Ptolémée Philadelphe, fils de Cléopâtre et de Marc Antoine.

Saints chrétiens 
 Philadelphe et Polycarpe, fêtés le 8 février.
   († 250 ou 251) et leurs compagnons, martyrs à Lentini en Sicile sous Dèce ; fêtés le 10 mai.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Philadelphes, société secrète française des 
 Philadelphus (seringa)